«Какавин Харивангса» («Род Кришны»; ; ; ) — древнеяванская поэма, написанная на основе индийской метрической системы кавья в середине XII века. В поэме рассказывается история о том, как Кришна женился на царевне Рукмини. Является пересказом части индийской санскритской поэмы «Харивамша». «Харивангса» часто используется в постановках индонезийского театра теней ваянг.

Литература 
 A. Teeuw, 1950, Hariwangsa, Den Haag: Martinus Nijhoff. VKI 9.
 Petrus Josephus Zoetmulder, 1974, Kalangwan. A Survey of Old Javanese Literature, The Hague: Martinus Nijhoff. (Review, pages 250—255).

Hariwangsa, Kakawin
Махабхарата
Кришна